Ernest Zawada – polski operator dźwięku, producent filmowy, członek  Polskiej Akademii Filmowej
 Ernest Zawada (ur. 1971) – polski malarz, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny

Zobacz też 
 Zawada